Geraldo Medeiros Jr., conferencista, pesquisador, bioenergólogo, terapeuta bioenergopata e escritor. Presidente-fundador do Instituto Medeiros de Pesquisas Avançadas e Centro de Análise de Energia Vital, fundador da ciência que estuda as energias de vida - Bioenergologia, fundador do processo terápico - Bioenergopatia e professor do curso "Bioenergologia, ministrado em São Paulo. Autor de vários livros sobre Projeção Extrafísica e Manipulação de psicoenergia, vem se dedicando aos estudos da consciência e bioenergias há mais de 20 anos.

Membro da Academia Internacional dos Profissionais da Saúde e da Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial. Dados biográficos citados nos livros Whos's Who in Science - 20a. Edição - Ed. Marquis (Estados Unidos) e Whos's Who in the World - 21a. Edição - Ed. Marquis (Estados Unidos).

Bioenergologia 
A Bioenergologia  - do grego βιος - bios = vida, εργοs (ergos)= en-ergo =energia, trabalho, movimento e λογος - logos = estudo; é o estudo das energias de vida - foi criada com o intuito de observar, comprovar, sistematizar e catalogar a manifestação das energias que podem ser vitalizadoras ou letais, quando utilizadas inadvertidamente. Um assunto extremamente importante. A abordagem é feita de forma séria e científica, trazendo a luz, intrigantes informações a respeito dos processos energéticos ainda desconhecidos pela ciência oficial. O mais importante é a aplicação destes estudos, que vem proporcionando resultados bastante interessantes, causando uma verdadeira revolução científica e existencial.

No livro "Bioenergologia a ciência das energias de vida" o assunto é apresentado através de critérios científicos e contesta s teorias das origens, absolutistas e castradoras do intelecto.
Questiona a evolução, o surgimento do universo e a humana. Desenvolve temas ligados a Cosmogênese sob o enfoque bioenergético, Conscienciogênese e Antropogênese, mostrando que a origem de tudo depende da energia-pensamento, que é fonte primordial da formação da matéria e das energias conhecidas. A obra apresenta análises e propõem diversos questionamentos

Muito mais que um convite para a compreensão de uma nova realidade, o livro revela-se a primeira obra séria, catalogando experimentos e demonstrando, através de critérios científicos, os resultados positivos do bom uso de formas desconhecidas de energia e a preocupante utilização desenfreada destas.

Áreas de atuação
 Fundador da Bioenergologia.
 Fundador da metodologia Terapêutica Bioenergopatia.
 Membro da Academia de Ciências de Nova York.
 Membro da Academia Internacional dos Profissionais da Saúde - Estados Unidos.

Pesquisas
Membro da Academia Sul-Americana de Medicina Integrada - Brasil.
Membro da Academia de Ciências de Nova York.

Ver também
Biofísica
Bioenergologia
Psicobioenergia
Orgônio
Biologia
Energia
Física
Química
Vida
Wilhelm Reich

Ligações externas
(IMPA) Instituto Medeiros de Pesquisas Avançadas

Textos científicos
(IMPA) Câncer - disfunção da bioenergia celular (apostila completa)
(IMPA) Energia psicobiológica influencia o sistema imunológico
(IMPA) Psychobiological energy influences the immune system (english version)
(IMPA) Modulações de campo energético biológico
(IMPA) Modulations of biologic energetic field (english version)

Pesquisadores do Brasil
Biólogos do Brasil